Le tournoi de tennis de Memphis est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1999, classée en catégorie Tier III, se dispute à Oklahoma City du 22 au .

Venus Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Amanda Coetzer, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lisa Raymond et Rennae Stubbs.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Memphis
 Saison 1999 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1999
Memphis
Compétition de tennis à Oklahoma City
Tennis aux États-Unis en 1999
Tennis en février 1999